

Радошовце — село, громада округу Скаліца, Трнавський край.
 Радошовце — село, громада округу Трнава, Трнавський край.